Moroni peut désigner :

Des villes :
 Moroni, la capitale des Comores ;
 Moroni, ville de l'Utah, aux États-Unis.

Des personnages et un livre du Livre de Mormon :
 Moroni. 

La famille Moroni (parfois Morone) dont :
 Giovanni Battista Moroni (1520-1578), peintre italien maniériste ;
 Gaetano Moroni (1802-1883), clerc catholique, qui compila le Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica ;
 Giovanni Moroni (1509-1580), cardinal.

Nom de famille :
 Ange-Pierre Moroni (1762-1835), général de brigade français ;
 Bebo Moroni (1959-), journaliste et critique musical italien ;
 Ezio Moroni (1961-), coureur cycliste italien ;
 Joseph Moroni (1938-2020), rameur d'aviron français ;
 Matías Moroni (1991-), joueur international argentin de rugby ;
 Perle Morroni (1997-), joueuse de football française. 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme